Au , sept conciles locaux ont eu lieu dans la ville de Québec dans le but d'organiser l'Église catholique au Canada

Le premier concile de Québec en 1852
Le deuxième concile de Québec en 1854
Le troisième concile de Québec en 1863
Le quatrième concile de Québec en 1868
Le cinquième concile de Québec en 1873
Le sixième concile de Québec en 1878
Le septième concile de Québec en 1886